Biografies: 
 Albert Fabra i Foignet (Buenos Aires, 1920 - Perpinyà, 2011), pintor
 Alberto Fabra Part, arquitecte i polític valencià
 Andrea Fabra Fernández, política valenciana
 Antoni Fabra i Ribas, polític català
 Belén Fabra, actriu catalana.
 Carlos Fabra Andrés, advocat i polític valencià.
 Carlos Fabra Carreras, empresari i polític valencià
 Carlos Fabra Marín, militar republicà valencià.
 Juan Manuel Fabra Vallés, advocat i polític català
 Luis Fabra Sanz, polític valencià.
 Nil Maria Fabra i Deas, periodista català
 Pompeu Fabra i Poch, filòleg català
 Victorino Fabra Gil, polític valencià
 Infraestructures: Estació de Sant Andreu Arenal / Fabra i Puig, intercanviador de rodalia-metro al Districte de Sant Andreu de Barcelona 
 Organitzacions:
 Agència Fabra, agència de notícies.
 Fabra i Coats, indústria fabril de Barcelona.
 Observatori Fabra, observatori astronòmic de Barcelona.
 Universitat Pompeu Fabra, universitat pública amb seu a Barcelona
 IDEC-Universitat Pompeu Fabra, nom comercial de la Fundació Privada Institut d'Educació Continua